Араи́к Влади́мирович Арутюня́н (, 14 декабря 1973, Степанакерт, НКАО, Азербайджанская ССР, СССР) — президент непризнанной Республики Арцах с 21 мая 2020 года.

Премьер-министр НКР с 14 сентября 2007 по 25 сентября 2017 года. Государственный министр НКР  в 2017—2018 годах.

Образование 
 1990 — окончил физико-математическую школу Степанакерта и в том же году поступил в Ереванский институт народного хозяйства.
 1994—1995 — экономический факультет Арцахского государственного университета.
 1996—1998 — аспирантура Арцахского государственного университета по специальности «экономист».
 В 2013 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Трудовая деятельность 
 1992 — вступил в ряды сил самообороны НКР, участвовал в боях во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
 1995—1997 — работал в министерстве экономики и финансов в качестве помощника министра.
 1997—1999 — работал управляющим Аскеранского филиала «Армагробанка».
 1999—2004 — занимал должность управляющего Степанакертским филиалом «Армагробанка».
 2005—2007 — был депутатом парламента НКР, председателем партии Азат Айреник («Свободная Родина»), председателем фракции НС НКР «Родина». В 2009 году вновь избран председателем партии «Свободная Родина».
 14 сентября 2007 — по представлению президента НКР Бако Саакяна единогласно избран парламентом премьер-министром НКР.
 В 2010 году возглавляемая им партия «Свободная Родина» одержала победу на парламентских выборах, завоевав 14 мест из 33.
 В сентябре 2012 года по представлению президента НКР Бако Саакяна единогласно переизбран парламентом на пост премьер-министра НКР.
 25 сентября 2017 — 6 июня 2018 — государственный министр НКР.
 14 апреля 2020 года, набрав 88 % голосов во втором туре всеобщего голосования, избран президентом Республики Арцах.
21 мая 2020 года вступил в должность президента Республики Арцах.

Награды и звания 
 2009 — За исключительную храбрость и личную отвагу, проявленные при защите родины, награждён орденом «Боевой крест» второй степени.
 Указом президента НКР от 30 августа 2016 года А. Арутюнян награждён орденом Григор Лусаворич за исключительные заслуги перед Нагорно-Карабахской Республикой и в ознаменование 25-летия со дня провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Военные деятели Нагорно-Карабахской Республики
Премьер-министры Нагорно-Карабахской Республики
Участники Карабахской войны с армянской стороны
Кандидаты технических наук
Премьер-министры, вступившие в должность в 2007 году
Президенты, вступившие в должность в 2020 году
Действующие руководители государств